Королево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав  Насвинской волости.

География 
Расположена в 33 км к северу от города Новосокольники и в 3 км к юго-западу от волостного центра, деревни Насва.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 33 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района